Grindsted (plaats), plaats in Denemarken
 Grindsted (parochie), parochie in Denemarken